Loukov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Loukov (okres Mladá Boleslav)
 Loukov (okres Kroměříž)